Иван Зинченко:
 Зинченко, Иван Михайлович (1923—2005) — Герой Советского Союза.
 Зинченко, Иван Трофимович (1921—1943) — Герой Советского Союза.